Kovacsics Ádám (Adan Kovacsics; 1953) chilei-magyar műfordító
Kovacsics Ádám (1975) könnyűzenei zeneszerző